El término pentagrama puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 al pentagrama, término relativo a una partitura musical;
 al pentagrama (geometría), una figura con forma de estrella de cinco puntas;
 al pentagrama invertido, estrella de cinco puntas en el interior de un círculo representada con una punta hacia abajo.